2 miejscowości w Polsce: 
 Tomisławice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Tomisławice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek